Треті сіяні Кеті Горват і Вірджинія Рузічі виграли титул, у фіналі перемігши Джиджі Фернандес і Бет Герр з рахунком 4–6, 7–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1983